Арру () — река во Франции, в регионе Бургундия — Франш-Конте. Длина Арру — 132 км.

Исток находится на территории общины Кулетр. Река течёт сперва на запад, а затем на юго-запад, пересекая департаменты Кот-д’Ор и Сона и Луара. Река является правым притоком Луары, в которую впадает близ города Дигуэн.

Притоки Арру: Меше, Тернен — (правые притоки); Лаканш, Бурбенса — (левые притоки).

В конце XIX века воды Арру были у города Геньон с помощью 14-ти километрового канала отведены в Центральный канал для улучшения его водоснабжения (у города Дигуэн). Через этот дополнительный канал вплоть до 1950-х годов пропускались речные суда, вплоть до того момента, когда гавань города Геньон была закрыта.

Города на берегах Арру: Дигуэн, Геньон, Отён.

Примечания

Литература 
 

Притоки Луары
Реки Бургундии — Франш-Конте
Кот-д’Ор
Реки департамента Сона и Луара